A Hormiguero (spanyol szó, jelentése: hangyaboly) a következőket jelentheti:
Hormiguero, maja régészeti lelőhely Mexikóban, Campeche államban, Calakmul községben
Hormiguero, település Mexikóban, Coahuila államban, Matamoros községben
Hormiguero, település Mexikóban, Veracruz államban, Tamiahua községben